De Oostenrijkse voetbalbeker 2006/07 (Duits: ÖFB Cup 2006/07) was de 73ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 12 september 2006 met de eerste ronde en eindigde met de finale op 1 mei 2007 in het Gerhard Hanappi Stadion in Wenen onder leiding van scheidsrechter Gerald Lehner. Aan het toernooi deden 82 clubteams mee. De deelnemers aan de verschillende Europese toernooien (Austria Wien, Red Bull Salzburg, FC Pasching en SV Mattersburg) hadden een bye voor de eerste twee ronden en stroomden pas in de achtste finales in.

Uitslagen

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 2006/07
Oostenrijks voetbalelftal in 2006
Oostenrijks voetbalelftal in 2007

2007
Bekervoetbal 2006/07